Franciaország
Saint-Maixant, település Creuse megyében
Saint-Maixant, település Gironde megyében